Il doppio del torneo di tennis Launceston Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Andrew Florent che hanno battuto in finale Sandon Stolle e Michael Tebbutt 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Arne Thoms (primo turno)
 Jon Ireland /  Nicklas Utgren (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Mark Petchey (semifinali)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Launceston Challenger 1993